Drummond Castle steht für:

 Drummond Castle (Burg), Burg in Perth and Kinross, Schottland, Vereinigtes Königreich
 Drummond Castle (Schiff), Passagierschiff